banovac,  prvi hrvatski novac kovan u Pakracu i Zagrebu otprilike u periodu od 1235. do 1384. godine.
 banovac (dužnosnik) ili podban, naslov visokog državnog dostojanstvenika koji se javlja isključivo kod Hrvata
 Banovac (Banovina) (ž Banovka), stanovni(k)-ca Banovine
 NK Banovac Glina, nogometni klub iz Gline
Banovac (prezime) 
Banovac (novine)